Based on a True Story – album di The Del-Lords del 1988
 Based on a True Story – album di Mack 10 del 1997
 Based on a True Story – album di Trick Daddy del 1997
 Based on a True Story – album di Lil' Mo del 2001
 Based on a True Story – album di Alan Price del 2002
 Based on a True Story – album di Silkk the Shocker del 2004
 Based on a True Story – album del gruppo The Starting Line del 2005
 Based on a True Story – album di Øystein Sevåg del 2007
 Based on a True Story – album di Paddy Milner del 2007
 Based on a True Story – album dei Sick of It All del 2010
 Based on a T.R.U. Story – album di 2 Chainz del 2012
 Based on a True Story... – album di Blake Shelton del 2013